Il doppio  dell'Open Sud de France 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Stephen Huss e Ross Hutchins erano i detentori del titolo ma Huss ha deciso di non partecipare, Ross Hutchins ha giocato insieme al connazionale Colin Fleming ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin che poi hanno vinto il titolo battendo in finale le teste di serie n.3 per 6-4, 7-64

Teste di serie

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (quarti di finale)
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (primo turno)

  Paul Hanley /  Jamie Murray (finale)
  Philipp Marx /  Adil Shamasdin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2012
ATP World Tour 2012